Thielavia — рід грибів родини Chaetomiaceae. Назва вперше опублікована 1876 року.

Види 
База даних Species Fungorum станом на 20.10.2019 налічує 41 вид роду Thielavia:

Примітки

Джерела 

 Zopf, W. 1876. Thielavia basicola Zopf. Genus novum Perisporiacearum. Verhandlungen des Botanischen Vereins der Provinz Brandenburg. 18:101-105 — P.105

Роди грибів
Сордаріальні